Goljak est un toponyme qui peut désigner :
l'île de Goljak, en Croatie ;
Goljak, un village de Croatie dans la municipalité de Jastrebarsko, comitat de Zagreb ;
le Goljak, une région du sud-est de la Serbie centrale, qui s'étend partiellement au Kosovo ;
les monts Goljak, un massif montagneux du nord du Kosovo et du sud de la Serbie.